Dickenberg bezeichnet:

 Dickenberg (Ibbenbüren), Stadtteil von Ibbenbüren im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen
 Dickenberg (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Dickenberg (Berg), einen Berg im Tecklenburger Land